Retour aux sources peut faire référence à plusieurs choses :
 Le retour aux sources est une caractéristique de la période humaniste : l'imprimerie favorisait la consultation des œuvres des grands auteurs dans le texte original, en grec ou en latin ;
 Le Retour aux Sources est une maison d'édition française créée en 2007.

Télévision 

 Retour aux sources (Commendatori), quatrième  épisode de la saison 2 de la série Les Soprano diffusé en 2000 ;
 Retour aux sources (Get It Done), quinzième épisode de la saison 7 de la série Buffy contre les vampires diffusé en 2003 ;
 Retour aux sources (1/2) et (2/2),  (Fallen et Homecoming), premier et deuxième épisodes de la saison 7 de la série Stargate SG-1 diffusés en 2003 ;
 Retour aux sources, téléfilm français de Didier Grousset diffusé en 2003 ;
 Retour aux sources (Cancer Man), quatrième épisode de la saison 1 de la série Breaking Bad diffusé en 2008 ;
 Retour aux sources, sixième épisode de la saison 1 de la série Hero Corp diffusé en 2008 ;
 Retour aux sources, émission de télévision française diffusée entre 2010 et 2018.

Autres 

 Retour aux sources..., nouvelle de George R. R. Martin parue en 1976 ;
 Retour aux sources, album de Nuttea sorti en 2000 ;
 Retour aux sources, douzième album de la série de bande dessinée Aquablue, scénarisé par Régis Hautière et dessiné par Reno, édité chez Delcourt parue en 2011 ;
 Retour aux sources, documentaire français de Bernard Blancan sorti en 2012.